Dąbrówka (gromada w powiecie koneckim)
 Dąbrówka (gromada w powiecie niżańskim)
 Dąbrówka (gromada w powiecie ostrołęckim)
 Dąbrówka (gromada w powiecie piskim)
 Dąbrówka (gromada w powiecie sanockim)
 Dąbrówka (gromada w powiecie wołomińskim)

także:
 Gromada Czarna Dąbrówka (powiat słupski/bytowski)
 Dąbrowa Chełmińska (gromada) (powiat chełmiński)
 Dąbrówka Dolna (gromada) (powiat opolski)
 Dąbrówka Duża (gromada) (powiat brzeziński)
 Dąbrówka Kościelna (gromada) (powiat wysokomazowiecki)
 Dąbrówka Malborska (gromada) (powiat sztumski)
 Dąbrówka Nagórna (gromada) (powiat radomski)
 Dąbrówka-Niwka (gromada) (powiat siedlecki)
 Dąbrówka Starzeńska (gromada) (powiat brzozowski)
 Dąbrówka Tuchowska (gromada) (powiat tarnowski)
 Dąbrówka Wielka (gromada) (powiat tarnogórski)
 Dąbrówka Wielkopolska (gromada) (powiat międzyrzecki)